Grabovci est un toponyme pouvant désigner :
Grabovci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Grabovci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vodice, Comitat de Šibenik-Knin ;
Grabovci (également écrit : ), une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine ; elle se trouve dans la municipalité de Ruma, district de Syrmie (Srem).